«Зов кро́ви», также известен как «Поте́рянная» и «Фэ́йри» () — канадский телесериал в жанре фэнтези и криминальной драмы. Премьера сериала состоялась в Канаде 12 сентября 2010 года на канале Showcase. Почти сразу сериал продлили на второй сезон. 

9 декабря 2011 года телеканал сообщил, что шоу продлено на третий сезон, съёмки которого начались весной 2012 года. В третьем сезоне должно было быть больше эпизодов, но из-за беременности Анны Силк его разбили на два сезона по одному сюжету. 28 февраля 2013 года сериал был продлён на четвёртый сезон, а 27 февраля 2014 года сериал получил финальный пятый сезон.

Сюжет 
Сериал посвящён Бо (Анна Силк), сверхъестественному существу, называемому суккубом, который питается энергией людей, иногда со смертельным исходом. Бо росла в обычной человеческой семье, не подозревая о своих корнях фэйри, и училась верить, что секс какой бы то ни было по своей сути — зло. Бо узнаёт о своих силах во время неприятного полового акта, закончившегося смертью её парня, после этого она уходит из дома и десять лет скитается из города в город.

Доброе сердце Бо сводит её с молодой девушкой Кензи (Ксения Соло). После спасения её жизни  Бо захватывают фэйри, которые принимают её и открывают ей то, что она — суккуб. Они вынуждают её выбирать сторону, между тёмным и светлым кланами фэйри. Она отказывается, вместо этого выбрав сторону людей. Она уходит от фэйри и пытается найти своих настоящих родителей и узнать своё происхождение.

В ролях

Эпизоды

Награды и номинации 
 2011 — номинация на «DGC Craft Award» в категориях:
 «Художник постановщик в телевизионном сериале» — Иэн Брок за эпизод «Векс»;
 «Звуковой монтаж телевизионного сериала» — Том Бджелик, Алекс Баллик, Джеймс Робб, Джон Лэйн за эпизод «Удача и смерть».
 2011 — победа Ксении Соло в награде «Джемини» в категории «Лучшее выступление актрисы в роли второго плана в драматическом сериале».

Рейтинги 
 Canwest выпустила пресс-релиз, объявив, что аудитория пилотного эпизода составила более 400000, и около 184000 зрителей смотрели второй эпизод, что делает его «самым популярным канадским сериалом за всё время существования Showcase».
 Эпизодом, убедившим канал снимать полный первый сезон сериала, был не первый эпизод, а восьмой — «Векс».
 Специально для сериала был выпущен мини-комикс «Lost Girl» с предысторией главной героини.

См. также 
 Феи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Канады 2010 года
Драматические телесериалы Канады
Криминальные телесериалы Канады
Мистические телесериалы Канады
Телесериалы Канады в жанре фэнтези
Телесериалы ЛГБТ-тематики Канады
Телесериалы на лесбийскую тематику
Телесериалы об обмене телами
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Showcase
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Канаде